Basile de Césarée ou saint Basile le Grand, docteur de l'église.

Canada 

Homonymies exactes
 Saint-Basile, paroisse du Nouveau-Brunswick ;
 Saint-Basile, ville du Québec ;
 Saint-Basile (Edmundston), ancienne ville du Nouveau-Brunswick faisant maintenant partie d'Edmundston ;
Homonymies partielles
 Saint-Basile-le-Grand, ville canadienne du Québec

France 
Homonymie exacte
 Saint-Basile, commune française de l'Ardèche
 Saint-Basile, église d'Étampes (), siège d'une paroisse de 1237 à 1905.

Homonymie partielle
 « Saint-Basile-de-Meyssac », ancienne dénomination, jusqu'en 1951, de Saint-Bazile-de-Meyssac (Corrèze).

Russie 
Homonymie exacte

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de toponyme